Ängelholm eller Engelholm kan syfta på:

Ängelholm – en tätort och centralort i Ängelholms kommun i Skåne län
Ängelholms kommun – en kommun i Skåne län
Ängelholms stad – en tidigare stad i Kristianstads län
 Ängelholms församling – en församling i Bjäre kontrakt i Lunds stift
 Ängelholms distrikt – ett distrikt i Ängelholms kommun och Skåne län
Ängelholm-Helsingborg Airport – en svensk regional flygplats
 Ängelholms station – en järnvägsstation utmed Västkustbanan
Ängelholms FF – fotbollsförening i Sverige
 Ängelholm (naturreservat) – ett naturreservat i Valdemarsviks kommun
Engelholms herrgård – herrgård i Sverige